Boiler Room (englisch für Kesselraum) steht für:

 Boiler Room, Originaltitel von Risiko – Der schnellste Weg zum Reichtum, US-amerikanischer Thriller von Ben Younger aus dem Jahr 2000
 Boiler Room (Band), eine US-amerikanische Nu-Metal-Band 
 Boiler Room (Musikprojekt), Internet-Plattform für DJ-Sets und Konzerte
 Boiler Room (Wirtschaft), ein Outbound-Callcenter, in dem fragwürdige Investitionen per Telefon verkauft werden